Il singolare del torneo di tennis RCA Championships 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andy Roddick che ha battuto in finale Nicolas Kiefer 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Andy Roddick (Campione)
 Assente
 Ivan Ljubičić (semifinali)
 Paradorn Srichaphan (quarti di finale)
 Mardy Fish (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Sjeng Schalken (secondo turno)
 Assente

 Assente
 Ivan Ljubičić (semifinali)
 Dominik Hrbatý (terzo turno)
 Nicolas Kiefer (finale)
 Maks Mirny (secondo turno)
 Xavier Malisse (terzo turno)
 Robby Ginepri (terzo turno)
 Robin Söderling (secondo turno)
 Thomas Enqvist (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

RCA Championships 2004